Сата́й — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сатай — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Сатай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.
 Сатай — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
Сатай (до 2019 г. — Суворово) — село в Узункольском районе Костанайской области.